Такмичење у велеслалому на 41. Светском првенству у алпском скијању 2011. у мушкој конкуренцији у Гармиш-Партенкирхену одржано је 17. и 18. фебруара на стази Кандахар 2. У квалификацијама које су одржане 17. фебруара учествовало је 123 скијаша из 51 земаље. За финалну трку квалификовало се 69 скијаша, а такмичење је одржано 18. фебруара.

Титулу светског првака из Вал д'Изера бранио је Швајцарац Карло Јанка, који је завршио на 7. месту. Нови светски првак у овој дисциплини Нови светски шампион постао је Американац Тед Лигети, трећепласирани из из Вал д'Изера, испред Француза Сипријена Ришара само за осам стотинки секунде. Изненађујући је лош пласман лидера у Светском купу Ивице Костелића, који се пласирао на 13 место.

Карактеристике стаза 

Датум :18 фебруар 2010

Локално време: 10:00

Стаза: „Кандахар 2“

Старт: 1.090 м, Циљ: 750 м

Висинска разлика: 340 м, Дужина стазе: ? м

Стазу за 1. вожњу поставио: С. Брунер , 38 капије

Стазу за 2. вожњу поставио: А. Пулахер , 43 капије

Температура: старт + 1°C, циљ + 4°C

Земље учеснице у квалификацијама

Победници

Квалификације

Финална трка

Референце 

Светско првенство у алпском скијању 2011.